Cuesta, accident geogràfic
 Biografies:
 Albert Cuesta i Zaragosí
 Íñigo Cuesta López de Castro, ciclista
 Josep Bordas de la Cuesta, polític català
 Teodoro Cuesta, escriptor, poeta i músic asturià
 Toponímia:
 Cuesta (Lugo), parròquia de la província de Lugo
 Cuesta del Rato
 Castilleja de la Cuesta, localitat de la província de Sevilla
 Honrubia de la Cuesta, municipi de la província de Segòvia
 Merindad de Cuesta-Urria, municipi de la província de Burgos
 Olmeda de la Cuesta, municipi de la província de Conca
 San Cristóbal de la Cuesta, municipi de la província de Salamanca
 Ventosa de la Cuesta, municipi de la província de Valladolid